Pyramid är en typ av byggnadsverk. 

Pyramid kan även syfta på följande:
 Pyramid (geometri)
 Pyramidspel

Geografi

Antarktis 

 Mount Pyramid, Antarktis, 
 The Pyramid, Antarktis,

Se även 
 Pyramiden

Robotskapade Antarktisförgreningar